K4, een berg, zie Gasherbrum II
 K4 (spoorwegrijtuig)
K4 (Leipzig), een klimberg in Leipzig
 K4 (album), een album van de stripreeks De Kiekeboes